Kevin Krawietz e Jürgen Melzer erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Andrés Molteni e Hugo Nys hanno sconfitto Ariel Behar e Gonzalo Escobar con il punteggio di 6–4, 7–64.

Teste di serie 

  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (finale)
  Simone Bolelli /  Máximo González (semifinali)

  Luis David Martínez /  Miguel Ángel Reyes Varela (semifinali)
  Andrés Molteni /  Hugo Nys (campioni)

Wildcard 

  Benjamin Bonzi /  Antoine Hoang (quarti di finale)
  Arthur Cazaux /  Harold Mayot (primo turno)

  Enzo Couacaud /  Albano Olivetti (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open du Pays d'Aix 2020